Le terme ligne 120 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 120 des chemins de fer slovaque.
 Ligne 120, ligne ferroviaire belge du réseau Infrabel dans la province de Hainaut, va de Luttre à Trazegnies.

Voir aussi 
  

120